Хоцивель:

 Хоцивель — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Старгардский повят.
 Хоцивель — гмина (волость) в Польше, входит в Старгардский повят, Западно-Поморское воеводство.